PPC es una abreviatura que puede significar:
 Paridad de Poder de Compra o Purchasing Power Parity, término económico. 
 Partido Popular Cristiano, partido político en el Perú.
Partido Popular de Canadá, partido político canadiense.
 Partido Popular de Cataluña, federación del Partido Popular español en Cataluña.
 Perro de Pelea Cordobés, raza canina argentina actualmente extinta.
 Pago por clic, programa de afiliación donde se paga por clic al enlace.
 Pretérito perfecto compuesto, tiempo verbal.
 Política Pesquera Común, utilizada para establecer las zonas exclusivas de pesca.
 Primer plano corto, técnica de encuadre utilizada en exposiciones audiovisuales, incluida la cinematografía.
 Presión de perfusión cerebral, término médico, que define el gradiente de presión que causa el flujo de sangre al cerebro.
 Linux PPC, versión del sistema operativo Linux que posee un kernel nativo PPC para los ordenadores Commodore Amiga.
 PocketPC, un ordenador de bolsillo.
 PowerPC, arquitectura de computadoras ampliamente utilizada por Apple Computer.